Burg Uetersen steht für folgende Burgen:

 Burg Uetersen (I) auf dem Gelände des Klosters Uetersen
 Burg Uetersen (II) (auch Schloss Uetersen) in Uetersen